Osoby o tym nazwisku:
 Adolph Wiater – amerykański bokser
 Przemysław Wiater – polski historyk sztuki i muzealnik
 Waldemar Wiater – polski piłkarz